Het Nederlands kampioenschap dammen van 1919 telde tien deelnemers. Met 15 punten won Jack de Haas zijn vierde nationale titel.

Resultaten

Nederlands kampioenschap dammen
Dammen in 1919